Tudeh, un parti communiste iranien fondé en 1941.
 Parti communiste d'Iran, un parti politique iranien fondé en 1983.